Мужская сборная Сербии по водному поло представляет Сербию на международных турнирах и находится под контролем Ватерпольного союза Сербии. Ватерполисты Сербии участвуют в соревнованиях с 1932 года в составе сборной Югославии, в 2004—2006 — в составе сборной Сербии и Черногории. С 2006 года сборная Сербии принимает самостоятельное участие.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Тренеры 
 1992—1999 — Никола Стаменич
 1999—2004 — Ненад Манойлович
 2004—2006 — Петар Поробич
 2006—2011 — Деян Удовичич
 2011 — наст. вр. — Деян Савич

Спортсмены

Ссылки 

 Ватерпольный союз Сербии

Сербия
Водное поло